Wildau ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Wildau, eine Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, Deutschland
 Wildau (Schorfheide), ein Gemeindeteil der Gemeinde Schorfheide im Landkreis Barnim, Brandenburg, Deutschland
 Wildau-Wentdorf, ein Ortsteil der Gemeinde Dahmetal im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg, Deutschland 
in Polen
 Przytarnia (ehemals Wildau im Landkreis Konitz, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Karsin
in Russland
 "ohne Namen" (ehemals Wildau (bis 1938 Kurplauken) im Landkreis Ebenrode, Ostpreußen), nicht mehr vorhandener Ort in der Oblast Kaliningrad; siehe Tschkalowo (Kaliningrad)

Wildau ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Ludolph Ferdinand von Wildau (1725–1794), preußischer Generalleutnant
 Hans-Erdmann von Lindeiner-Wildau (1883–1947), deutscher Politiker (DNVP), MdL und MdR
 Karl Wildau (* 1928), deutscher Diplomat
 Martin Teimer von Wildau (1778–1838), österreichischer Freiheitskämpfer